El Gran Premio de Italia de Motociclismo de 2013 fue la quinta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2013. Tuvo lugar en el fin de semana del 31 al 2 de junio de 2013 en el Autódromo Internacional del Mugello, situado en la ciudad de Mugello, Toscana, Italia. La carrera de MotoGP fue ganada por Jorge Lorenzo, seguido de Dani Pedrosa y Cal Crutchlow. Scott Redding fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Nicolás Terol y Johann Zarco. La carrera de Moto3 fue ganada por Luis Salom, Álex Rins fue segundo y Maverick Viñales tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba. Consultado el 3 de junio de 2013.

2013
Italia
Deporte en Italia en 2013